David Sutcliffe (né en 1969), acteur canadien ;
 Herbert Sutcliffe (1894-1978), joueur de cricket britannique ;
 John Sutcliffe (1868-1947), rugbyman et footballeur britannique ;
 John Sutcliffe (mort en 1987), styliste britannique ;
 Orrick, Herrington & Sutcliffe, cabinet d'avocat international, basé à San Francisco, aux États-Unis ;
 Peter Sutcliffe (1946-2020), tueur en série britannique ;
 Rick Sutcliffe (né en 1956), joueur de baseball américain ;
 Serena Sutcliffe (née en 1945), œnologue britannique ;
 Sidney Sutcliffe (1918-2001), hautboïste britannique ;
 Stuart Sutcliffe (1940-1962), peintre et musicien britannique, membre des Beatles à leurs débuts.

Voir aussi 

 Sutcliffe, census-designated place dans l’État du Nevada, aux États-Unis.

Patronyme anglais